Де ла Мата — фамилия и топоним.
 Де ла Мата, Висенте (1918—1980) — аргентинский футболист, нападающий, выступал за сборную Аргентины.

Топоним 
 Кинтанилья-де-ла-Мата — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Навальмораль-де-ла-Мата — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. 
 Пераледа-де-ла-Мата — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.